Coppa Libertadores 2008 – edizione del torneo di calcio sudamericano
 Coppa Libertadores 2008 – fase a gironi dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2008 – fase ad eliminazione diretta dell'edizione del torneo di calcio